Zoltán Varga (1945-2010) – węgierski piłkarz
 Zoltán Varga (ur. 1970) – węgierski szachista